Un véto peut être : 
L’orthographe réformée de veto, opposition unilatérale bloquant un projet ou une loi ;
Une abréviation familière pour un vétérinaire (véto’ pour un respect formel de la typographie d’une abréviation familière).